Дерево свободи:

 Дерево Свободи (фр. Arbre de la liberté, нім. Freiheitsbaum) — революційний символ.
 Дерево Свободи (Вінниця) — пам'ятник Небесній сотні на Майдані Героїв Небесної Сотні у Вінниці.
 Дерево Свободи (Мукачівський замок) — липа, висаджена у Мукачівському замку в 1848 році на честь визволення в'язнів замку в ході Угорської революції.